Chulitna steht für:

 Chulitna (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Chulitna Bay, eine Bucht in Alaska
 Chulitna Pass, einen Gebirgspass in Alaska
 Chulitna River, einen Fluss in Alaska